Ел Трапичито има више значења:

 Ел Трапичито (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапичито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапичито, Лос Симијентос (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапичито (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапичито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трапичито (Сан Педро Тотолапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику